El apellido Lorentz pertenece a los siguientes científicos:

 Hendrik Antoon Lorentz, físico neerlandés, 1853-1928.
 Hendrikus Albertus Lorentz, biólogo neerlandés, 1871-1944
 Paul Günther Lorentz, botánico alemán, 1835-1881.

También puede referirse a:
 Contracción de Lorentz, efecto relativista que consiste en la contracción del tamaño de un cuerpo a medida que su velocidad se acerca a la velocidad de la luz.
 Covariancia de Lorentz, principio especial de la relatividad se refiere a la propiedad de ciertas ecuaciones físicas de no cambiar de forma bajo cambios de coordenadas de un tipo particular.
 Ecuación de Lorentz-Lorentz o Ecuación de Clausius-Mossoti.
 Factor de Lorentz, en la teoría especial de la relatividad.
 Firefox lorentz, versión de Firefox.
 Fuerza de Lorentz, fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica.
 Función de Lorentz, como se llama en física a la distribución Cauchy-Lorentz.
 Grupo de Lorentz, el grupo de todas las transformaciones de Lorentz del espacio de Minkowski.
 Instituto Lorentz, instituto más antiguo de física teórica en los Países Bajos.
 Medalla Lorentz, premio entregado cada cuatro años por la Academia Real Neerlandesa de Artes y Ciencias.
 Modelo de Drude-Lorentz, para conducción eléctrica, desarrollado hacia el 1900 por Paul Drude.
 Parque Nacional de Lorentz, área protegida del Sureste Asiático, en la isla de Nueva Guinea.
 Transformación de Lorentz, dentro de la teoría de la relatividad especial, son un conjunto de relaciones que dan cuenta de cómo se relacionan las medidas de una magnitud física obtenidas por dos observadores diferentes.